De Copa CONMEBOL 1994 was de derde editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. In tegenstelling tot de eerste twee edities - die in augustus en september werden gespeeld - vond deze editie plaats in de maanden november en december. Titelverdediger was het Braziliaanse Botafogo FR, maar zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld door AC Minervén Bolívar FC uit Venezuela. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door een andere Braziliaanse ploeg, São Paulo FC. Zij versloegen in de finale CA Peñarol uit Uruguay, dat voor de tweede maal op rij de finale verloor van een club uit Brazilië.

Deelnemers
Aan deze derde editie van de Copa CONMEBOL deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores. Er waren vijf deelnemers uit Brazilië, drie uit Argentinië, twee uit Uruguay en één uit de overige zes deelnemende landen. In tegenstelling tot de vorige editie deed er weer een Boliviaanse club mee.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 1, 2 en 4 (heen) en op 8-11 november (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 15, 16 en 18 (heen) en op 22, 23 en 25 november (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 29 november en 7 december (eerste halve finale) en op 2 en 9 december (tweede halve finale).

|}

Finale

 São Paulo FC wint met 6–4 over twee wedstrijden.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1994